Дитячий конкурс пісні Євробачення 2007 — п'ятий дитячий конкурс пісні Євробачення, відбувся 2007 року у Роттердамі, Нідерланди.

Перше місце посів учасник від Білорусі Олексій Жигалкович.

Україну на конкурсі представляла 11-річна Ілона Галицька.

Результати голосування 
    Учасники
    Результати
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    4
    12
    10
    4
    8
    4
    6
    0
    6
    5
    8
    5
    10
    8
    10
    5
    
    0
     
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    7
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    
    12
    12
     
    12
    0
    12
    12
    8
    5
    12
    0
    12
    10
    0
    10
    0
    7
    
    0
    0
    5
     
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    12
    0
    0
    
    0
    0
    2
    1
     
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    
    1
    2
    10
    5
    6
      
    3
    6
    10
    3
    10
    7
    2
    8
    4
    4
    12
    
    0
    0
    0
    8
    8    
    1
     
    7
    4
    0
    3
    0
    1
    5
    2
    1
    2
    
    6
    7
    6
    7
    1    
    3
    8
     
    7
    5
    7
    3
    3
    4
    5
    2
    0
    
    7
    6
    4
    6
    7    
    7
    5
    4
     
    8
    12
    6
    12
    6
    6
    6
    6
    
    3
    10
    1
    4    
    0
    0
    0
    1
    0
     
    0
    0
    6
    2
    0
    0
    0
    
    5
    3
    7
    3
    10    
    5
    10
    12
    12
    0
     
    5
    7
    7
    0
    5
    8
    
    10
    0
    3
    0
    3    
    6
    1
    0
    1
    0
    1
     
    0
    1
    1
    7
    10
    
    2
    8
    0
    0
    5    
    4
    6
    2
    6
    10
    6
    4
     
    3
    3
    8
    4
    
    0
    0
    0
    0
    2    
    0
    2
    3
    2
    1
    4
    1
    4
     
    0
    3
    3
    
    0
    0
    0
    2
    0    
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
     
    0
    0
    
    8
    1
    0
    0
    0    
    2
    0
    0
    3
    2
    2
    2
    0
    0
    0
     
    1
<TR style="BACKGROUND:#FFDEAD;">
    
    4
    5
    8
    0
    12    
    10
    7
    10
    8
    4
    8
    10
    8
    12
    7
    12

Див. також 

 Дитячий конкурс пісні Євробачення

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт дитячого конкурсу пісні Євробачення 
 «Детское Евровидение» на ESCKaz.com 

Дитячий пісенний конкурс Євробачення
Музика Роттердама
Історія Роттердама
2007 у телебаченні
2007 у Європі